L'aérokinésie est un thème de science-fiction désignant la capacité d'un être vivant à utiliser l'air, le déplacer et le contrôler en canalisant de « l'énergie psychique et corporelle ». Le nom est composée des racines grecques  (« air ») et de  (« mouvement »).

Exemples 
 Dans la bande dessinée W.I.T.C.H., le personnage d'Hay Lin possède des facultés d'aérokinésie, ce qui lui permet de voler, de déclencher des tempêtes, etc.
 Dans Bionicle, tous les Toa de l'Air possèdent le pouvoir d'aérokinésie.
 Aang et Korra, les personnages principaux respectifs d'Avatar, le dernier maître de l'air et La Légende de Korra, possèdent le don d'aérokinésie. Seuls deux maîtres de l'air, le gourou Lahima et Zaheer, ont su pratiquer l'auto-lévitation, une maîtrise de l'air plus poussée consistant à s'élever dans les airs et pouvoir voler librement.
 Tornade, personnage issu de l'univers X-Men, possède, entre autres, le pouvoir d'aérokinésie.
 Fujin, dans Mortal Kombat, contrôle le vent et l'utilise pour créer des tornades, voler, mais aussi comme arme pour combattre ses ennemis.
 Dans le manga Naruto, les spécialistes du fūton (art de manipuler l'air (le vent aussi)) sont aérokinésistes.
 Rose-Red Strauss, personnage de , possède le pouvoir d'aérokinésie, ce qui lui permet de créer des tornades.
 Whirlwind, ennemi d', possède un pouvoir d'aérokinésie : il peut créer des tornades et des bourrasques.
 Dans le manga Fairy Tail, Wendy est capable d'utiliser l'air comme capacité régénératrice pour soigner ses compagnons et l'utiliser à volonté durant un combat.
 Dans la BD Les Légendaires, l'elfe élémentaire Shimy peut contrôler l'air.
 Dans la BD Les Naufragés d'Ythaq, certains personnages, telle la margrave Ophyde, sont des « Zéphyrs » : lorsqu'ils sont sur la planète Ythaq, ils sont en possession de pouvoirs d'aérokinésie.
 Dans la webcomic Homestuck, le personnage John Egbert a obtenu la capacité de contrôler le souffle.

Articles connexes 
 Chronokinésie
 Cryokinésie
 Électrokinésie
 Géokinésie
 Hydrokinésie
 Photokinésie
 Phytokinésie
 Pyrokinésie

Liens externes  
     
     
  

Concept de la science-fiction
Lexique de la bande dessinée